El Amate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Amate, Bochil, ort, 
 El Amate, Jitotol, ort, 
 El Amate, Guerrero, ort, General Heliodoro Castillo, 
 El Amate, Veracruz, ort, 
 El Amate, Puebla, ort, Xayacatlán de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar